1898 км, 1898-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1898 км — путевой пост, Северо-Кавказская железная дорога (Краснодарский край). Код 533297.
 1898 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 806428.